Хорунжий (, , ) — чин, должность, воинское звание, фамилия.
 Хорунжий — чин, войсковая должность, воинское звание во многих странах Восточной Европы.

Фамилия 
Известные носители:
 Хорунжий, Анатолий Мефодьевич (1915—1991) — украинский советский писатель и журналист.
 Хорунжий, Валентин Алексеевич (1906—1968) — советский горный инженер, лауреат Сталинской премии, основатель и первый директор института Гипронисэлектрошахт.
 
 Хорунжий, Генрих Васильевич (1929—2018) — советский и российский медик.
 Хорунжий, Михаил Васильевич (1920—1991) — советский государственный и партийный деятель, председатель Запорожского облисполкома (1976—1988).

См. также 
 Великий коронный хорунжий — дворцовая должность в Королевстве Польском и Речи Посполитой.